Тун (озеро, Архангельская область)
 Тун (озеро в Швейцарии)